Palestrina kan syfta på:

 Palestrina, Italien, en stad och kommun i Italien
 Giovanni Pierluigi da Palestrina (1524/1525–1594), en italiensk tonsättare från staden Palestrina
 Palestrina (stift) – ett stift i den romersk-katolska kyrkan med säte i staden Palestrina
 Palestrina (opera) – en opera av Hans Pfitzner om tonsättaren Palestrina
 4850 Palestrina – en asteroid i huvudbältet
 Palestrina Glacier – en glacier i Antarkris